Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Marcella Mesker e Pascale Paradis 5–7, 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (Campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1985